Вілкс (округ, Джорджія)
 Вілкс (округ, Північна Кароліна)

Див. також 
 Вілкс